Con il termine Miloš Nikolić ci si può riferire a
Miloš Nikolić, calciatore serbo.
Miloš Nikolić, calciatore serbo naturalizzato neozelandese.